Otatal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Otatal, Álamo Temapache, 
 Otatal, Tuxpan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar